Amerikai Egyesült Államok
Rowland Township (Észak-Karolina)
Rowland (Észak-Karolina)
Rowland Heights (Kalifornia)
Rowland (Kentucky)
Rowland Township (Michigan)
Rowland (Missouri)
Rowland (Nevada)
Rowland (Oregon)